Кальмейер (, ) — фамилия:
 Кальмейер, Вильгельм-Александр Александрович (1866—1943) — русский военачальник, генерал-майор.
 Кальмейер, Иоганн Август Теодор (1809—1859) — курляндский священник и историк.
 Кальмейер, Карл Фридрих Вильгельм (1775—1854) — курляндский священник и педагог.